|-
| 110501 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110502 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110503 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110504 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110505 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110506 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110507 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110508 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110509 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110510 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110511 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110512 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110513 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110514 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110515 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110516 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110517 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110518 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110519 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110520 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110521 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110522 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110523 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110524 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110525 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110526 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110527 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110528 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110529 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110530 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110531 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110532 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110533 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110534 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110535 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110536 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110537 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110538 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110539 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110540 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110541 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110542 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110543 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110544 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110545 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110546 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110547 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110548 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110549 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110550 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110551 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110552 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110553 - || || 14 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 110554 - || || 15 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 110555 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110556 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110557 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110558 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110559 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110560 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110561 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110562 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110563 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110564 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110565 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110566 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110567 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110568 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110569 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110570 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110571 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110572 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110573 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110574 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110575 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110576 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110577 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110578 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110579 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110580 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110581 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110582 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110583 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110584 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110585 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110586 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110587 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110588 - || || 12 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 110589 - || || 12 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 110590 - || || 12 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 110591 - || || 12 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 110592 - || || 12 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 110593 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110594 - || || 13 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110595 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110596 - || || 11 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110597 - || || 11 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110598 - || || 12 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 110599 - || || 12 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 110600 - || || 12 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
0